A 642-es jelzésű elővárosi autóbusz Ócsa vasútállomás és Újhartyán, szerviz között közlekedik, csak iskolai tanítási napokon.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Ócsa, vasútállomásvégállomás||15
|align=left|
|-
|1||Ócsa, Bolyai János Gimnázium||∫
|align=left|
|-
|2||Ócsa, Katolikus templom||∫
|align=left|
|-
|3||Ócsa, városháza||∫
|align=left|
|-
|4||Ócsa, Katona József utca||14
|align=left|
|-
|5||Inárcsi elágazás (M5-ös út)||13
|align=left|
|-
|6||Inárcs, Iskola utca||12
|align=left|
|-
|7||Inárcs, Bajcsy Zsilinszky utca 51.||11
|align=left|
|-
|8||Inárcs, kakucsi elágazás||10
|align=left|
|-
|9||Inárcs, új iskola||9
|align=left|
|-
|10||Kakucs, Arany János utca||8
|align=left|
|-
|11||Kakucs, Bem utca||7
|align=left|
|-
|12||Kakucs, Sastelep utca||6
|align=left|
|-
|13||Kakucs, autóbusz-forduló||5
|align=left|
|-
|14||Újhartyán, dabasi elágazás||4
|align=left|
|-
|15||Újhartyán, Egészségház||3
|align=left|
|-
|16||Újhartyán, Hősök tere||2
|align=left|
|-
|17||Újhartyán, szerviz bejárati út||1
|align=left|
|-
|18||Újhartyán, szervizvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Ócsa autóbuszvonalai